

Geografia 

 Texarkana  – capoluogo della Contea di Miller, Arkansas
 Texarkana  – città della Contea di Bowie, Texas

Musica 
 Texarkana  – traccia dell'album Out of Time degli R.E.M. del 1991